Termenul adaptare se poate referi la:
 Adaptare (sensul general) - modificare, transformare a unui lucru, pentru a-l face să corespundă unor anumite cerințe;
 Adaptare (biologie) - acomodare a organismelor, a simțurilor etc. la mediul înconjurător;
 Adaptare literară - prelucrare a unei opere pentru a o trece dintr-un gen literar în altul, de exemplu realizarea unei piese de teatru, a unui scenariu cinematografic sau a unui scenariu radiofonic prin adaptarea unei nuvele sau a unui roman;
 Adaptare scenică - proces de acomodare a actorilor la condițiile impuse de rol și de montare, pentru a influența atât jocul partenerilor cât și receptivitatea publicului.

Legături externe